Mit Sportforum können folgende Sportanlagen und -zentren gemeint sein:

 Deutsches Sportforum (Berlin-Westend)
 Sportforum Blankenburg
 Sportforum Chemnitz
 Sportforum Hohenschönhausen (Berlin-Hohenschönhausen)
 Sportforum Kaarst-Büttgen (Radsport-Olympiastützpunkt)
 Sportforum Leipzig